Bosznia-Hercegovina
Podbriježje falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Podbrežje falu Ozaly községben, Károlyváros megyében